El Club Deportivo y Cultural La Pintana Unida, o simplemente La Pintana Unida, es un club de fútbol de Chile con sede en la comuna de La Pintana, en la ciudad de Santiago. Fue fundado el 1 de noviembre de 2018.

Historia 

El club fue fundado en noviembre de 2018, el club postuló inmediatamente a la Tercera División B de Chile para su edición 2019, siendo finalmente aceptado por la ANFA. En su primer partido oficial tanto en la categoría como en su historia conquistó un vibrante empate 3-3 ante Rodelindo Román en el Estadio Municipal de La Pintana.

La primera temporada en la quinta categoría fue bastante promisoria, el club pintanino partió culminando en el cuarto lugar del Grupo 2 en la Fase I del campeonato con 38 puntos, luego ganó su grupo en la Fase II con 20 unidades, con lo que clasificó a la Fase 3 y final por los ascensos y el campeonato avanzando hasta la final del torneo donde caería ante Rodelindo Román con un marcador agregado de 3-2. Con el subcampeonato conseguido, La Pintana Unida ascendió a la Tercera División A.

Su primera temporada en la cuarta categoría del fútbol chileno fue alterada abruptamente por la Pandemia de Covid-19. Debido a la crisis sanitaria varios clubes se bajaron y la ANFA determinó diputar un torneo abreviado con sólo 12 de los 17 clubes originales, los cuales se dividieron en 3 grupos de 4 clubes para determinar 8 clubes que se eliminarían en llaves de eliminación directa para determinar el campeón y los 2 ascendidos. La Pintana Unida quedó en el Grupo Centro junto a Municipal Santiago, Rodelindo Román y Real San Joaquín perdiendo sus 6 partidos.

En el 2021 luchó en la fase de grupos, pero no logró avanzar a la siguiente fase de la Tercera División A. 

En el 2022, el equipo pintanino tuvo una desastrosa campaña y tras quedar en el último lugar del Grupo Norte de la Tercera División A, con apenas 8 puntos en 14 partidos, sufrió el descenso a la Tercera División B (categoría a la que vuelve, luego de 3 años), tras sufrir una estrepitosa derrota como visitante por 5-1 ante Provincial Ovalle.

Estadio 

El club ejerce de local en el Estadio Municipal de La Pintana, ubicado en el Calle Ciudad de México 1589 a la altura del Paradero 36 de Avenida Santa Rosa en la comuna de La Pintana. El recinto tiene una capacidad para acoger a 6.000 espectadores. Alternativamente utiliza la Cancha N°2 del mismo recinto el cual cuenta con carpeta de césped sintético y capacidad para 1.000 espectadores.

Uniforme 

 Uniforme titular: Camiseta amarilla, pantalón y medias verdes.
 Uniforme alternativo: Camiseta azul claro, pantalón y medias celestes.

Datos del club 
Temporadas en Tercera División A: 3 (2020-2022)

Temporadas en Tercera División B: 2 (2019; 2023-)

Gráfico de la evolución histórica

Jugadores

Plantilla 2022 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFE900; color:#228165;" | Porteros
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFE900; color:#228165;" | Defensas

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFE900; color:#228165;" | Mediocampistas
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFE900; color:#228165;" | Delanteros

Entrenadores

Cronología

Referencias

Enlaces externos 

Web oficial

Equipos de fútbol amateurs de Chile
Equipos de fútbol de la Región Metropolitana de Santiago
Equipos de fútbol fundados en 2018
La Pintana
Chile en 2018
Club Deportivo y Cultural La Pintana Unida